Антчак () — польская фамилия. Известные носители:

 Антчак, Ежи (род. 1929) — польский режиссёр театра и кино.
 Антчак, Здзислав (1947—2019) — польский гандболист.